Ocaña ou Ocana peut faire référence à :

Patronyme 
 Ángel Ocaña (né en 1960), coureur cycliste espagnol ;
Ernesto Ocaña Odio (1905-2002) est un photographe cubain ;
 José Pérez Ocaña (1947-1983), peintre et militant LGBT espagnol ;
 Luis Ocaña (1945-1994), coureur cycliste espagnol ;
 Ramón Ocaña (né en 1978), footballeur cubain.

Toponyme 
 Ocana, ville française, en Corse-du-Sud ;
 Ocaña, ville espagnole, dans la province de Tolède ;
 Ocaña, ville colombienne, dans le département de Norte de Santander.

Divers 
 Bataille d'Ocaña

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme